Dellerbach ist ein Gewässername:

 Dellerbach (Regen), rechter Zufluss des Regens bei Hengersbach, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dellerbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam bei Salenbach, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern 

Siehe auch:
 Tellerbach